Аля Фёдоровна Никулина () — советская и российская актриса.

Биография 
В 1960 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс В. И. Цыганкова). Работала с В. Власовым, Р. Виктюком, А. Хановичем, Р. Вартапетовым, Э. Ливневым, В. Чичко, А. Григоряном.

С 1973 года — актриса Московского областного театра драмы, с 1992 года — актриса театра «Эрмитаж».

В кино Никулина дебютировала в 1981 году, сыграв в короткометражной драме Светланы Проскуриной «Родительский день». В 2010 году сыграла роль бабушки Ани Носовой в телесериале «Школа» на «Первом канале».

Скончалась 25 декабря 2022 года на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоялось 28 декабря 2022 года в храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине в Москве.

Театральные работы 
 Театр «Эрмитаж»
 «Полёт Ди Грассо» («До свидания, мертвецы») (И. Бабель) — нянька
 «Скверный  анекдот» (Ф. Достоевский) — безумная женщина
 «Мотивчик» (воспоминания о Легаркальманштраусе) — жена прокурора
 «Безразмерное Ким-танго» (Ю. Ким)
 «Зойкина квартира» (М. Булгаков) — закройщица
 «Капнист туда и обратно» (Ю. Ким)
 «Цари» (А. Пушкин, С. Есенин, Ю. Ким, Н. Эрдман) — мать Есенина

 Театр «Багаж»
 Спектакль «Счастье» по пьесе А.Червинского «Счастье моё» — Лидия Ивановна (директор школы)

Фильмография 

  — Родительский день — Инна Павловна, соседка Николая
  — Ещё люблю, ещё надеюсь — жена Павла Петровича
 1985 — Противостояние — жена Григорьева
  — Детская площадка — англичанка
 1986 — Мы веселы, счастливы, талантливы! — эпизод
  — Руанская дева по прозвищу Пышка — эпизод
  — Час оборотня — эпизод
 2001—2004 — Чёрный ворон — директор картины
  — Кромъ — эпизод
 2006 — Погоня за ангелом — эпизод
  — Срочно в номер (Фильм 2: Портрет неизвестного) — соседка Красильникова
 2007— — Атлантида — эпизод
  — Общая терапия (5-я серия: «Убийца моей матери») — жена Неклюдова
 2008 — Шальной ангел — эпизод
 2008— — Рыжая — Екатерина, соседка Лапиных в городе Иваново
  — Бумеранг из прошлого (6-я серия) — соседка Сашки
 2009 — Грязная работа (Фильм 8: Дело шпиона) — жена Верещагина
 2009 — И примкнувший к ним Шепилов (документальный фильм) — Анна Николаевна
 2009 — Террор любовью — Олимпиада Андреевна
  — Вы заказывали убийство (3-я серия) — эпизод
 2010 — Здесь кто-то есть — Антонина Ивановна
 2010 — Невидимки (62-я серия: «Кукла») — соседка
 2010 — Погоня за тенью (20-я серия: «Наследник победы») — старушка-мать
 2010 — Школа — Нина Юрьевна Носова, бабушка Ани Носовой
  — Ангел — бабка Джона
 2011 — Бежать — Ирина Львовна Быстрова, бывший директор детского дома
 2011 — Голубка — Анна Михайловна
 2011 — Лесник (Фильм 24: Хозяева жизни) — Галина Фёдоровна
 2011 — Спасти мужа — Елена Дмитриевна, клиентка
 2011 — Пыльная работа (11-я серия) — мать Нины Князевой
 2011 — Товарищи полицейские (23-я серия: «Свой человек. Инквизиторы») — соседка Сечникова
 2011 — Краткий курс счастливой жизни — Татьяна Ивановна, мать Андрея
 2011— — Закрытая школа — Нина Исаева, вдова Алексея Исаева, мать Игоря и Ирины Исаевых, бабушка Андрея, Надежды и Игоря Авдеевых, лучшая подруга Галины Смирновой, местная знахарка
 2011—2012 — Кровинушка — Серафима Захарьевна, бывшая соседка Софии и Евгении
 2012 — Жена Штирлица — Галина Васильевна
 2012 — Детективы — Элеонора Аркадьевна
 2012 — Личная жизнь следователя Савельева — бабушка Надежды
 2012 — Средство от смерти — обитательница интерната для престарелых
 2012 — Фантом — эпизод
 2012 — Метро — эпизод
  — Склифосовский — Зоя Фёдоровна Коробко, классная руководительница Кости
 2013 — Братья и сестры — Еремеевна
 2013 — Прокурорская проверка
  — Отец Матвей — пенсионерка
  — Луна — бабушка Артёма
  — Осиное гнездо — старушка
  — Крепкая броня — Зоя Иннокентьевна Званцева
  — Эпидемия — Нина Васильевна
  — Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза — Елизавета Загорская, домовладелица
  — Анна-детективъ-2 — Аксинья Шуматова, черемиска
  — Море волнуется — бабушка Саши

Съёмки в клипах 
 2013 — «Расскажи мне, мама» (Слава) — эпизод

Признание и награды 
В 1971 году была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 
 Аля Фёдоровна Никулина на сайте театра «Эрмитаж»

Персоналии:Театр «Эрмитаж»
Актрисы телевидения России